Кулиничі —   місцевість у Фрунзенському районі Харкова, розташована на сході міста. До набуття чинності рішення про виключення з облікових даних, населений пункт Кулиничі залишається селищем міського типу у складі Кулиничівської селищної ради Харківського району.

Села:
 Кулиничі — Львівська область, Львівський район
 Кулиничі — Полтавська область, Хорольський районБотанічний сад:
 Кулиничі — Харківська область